Тијерас Амариљас има више значења:

 Тијерас Амариљас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тијерас Амариљас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Тијерас Амариљас (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тијерас Амариљас (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику